

Patronyme 

 Frans de Bruijn Kops (1886-1979), footballeur international néerlandais.
 Raquel Kops-Jones (1982-), joueuse de tennis américaine.

Bâtiment 
 La brasserie Kops, ancienne brasserie située dans le quartier de Fulham à Londres.